KAD steht für:
 KAD (DHT), ein Protokoll für Peer-to-Peer-Netze, welches auf dem Kademlia-Algorithmus basiert. 
 Katholische Akademikerarbeit Deutschlands, Zusammenschluss katholischer akademischer Verbände und Organisationen 
 Kontoauszugsdrucker von Banken
 Kapitän/Admiral/Diplomat, verschiedene Modelle des Autoherstellers Opel, siehe Opel Diplomat
 KDE aided design, ein 2D-CAD-Programm für KDE, basierend auf QCad
 KAD (Sankt Petersburg), ein Autobahnring um die Stadt Sankt Petersburg
 Karlsfeld (als „DE KAD“ in UN/LOCODE)
 Kaduna International Airport (IATA-Code), Flughafen von Kaduna (Nigeria), Nigeria
 Air Kirovograd (ICAO-Code), ukrainische Fluggesellschaft

Kad steht für:
 Kad (Einheit), ein historisches russisches Volumenmaß

kad steht für:
 Kadara (ISO-639-3-Code), eine der Plateau-Sprachen

Siehe auch:
 Khad
 Kat

Abkürzung